Harwich bezeichnet:

 Harwich, eine Stadt in England
 Harwich (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Harwich (Massachusetts), eine Stadt in Massachusetts
 Harwich (Schiff), ein Linienschiff der Royal Navy